Wartkowice peut faire référence à:

Toponymie
en Pologne :
dans la voïvodie de Łódź
 Wartkowice, une gmina rurale du powiat de Poddębice
 Wartkowice, un village et chef-lieu de la gmina de même nom